I comuni del Mindanao Settentrionale sono 93; per ciascuno è indicato il numero di abitanti risultante dal censimento del 2015.

Provincia di Bukidnon

Provincia di Camiguin

Provincia di Lanao del Norte

Provincia di Misamis Occidental

Provincia di Misamis Oriental

Collegamenti esterni

Mindanao Settentrionale